Ильме́ны — обиходно-разговорное название:

 Ильмены — группа хребтов на Южном Урале, в окрестностях города Миасса (Челябинская область, Россия).
 Ильмены — фестиваль авторской песни, проводимый ежегодно возле города Миасс (Челябинская область, Россия).